Савельев, Дмитрий:
 Савельев, Дмитрий Владимирович (род. 1968) — сенатор Совета Федерации России.
 Савельев, Дмитрий Иванович (род. 1971) — депутат Государственной Думы.
 Савельев, Дмитрий Карлович (род. 1968) — кинокритик, редактор, журналист, актёрский агент.
 Савельев, Дмитрий Олегович (род. 1979) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Савельев, Дмитрий Фёдорович (1906—1965) — организатор промышленного производства, директор Ижевского металлургического завода, депутат Верховного Совета РСФСР.